Білицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білицька сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район
 Білицька сільська рада — Сумська область, Ямпільський район

Див. також 
 Білицька селищна рада